Kan ou KAN peut faire référence à :

Code 
KAN ou kan est un code qui peut faire référence à :
 KAN,  ;
 kan, le kannada, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Écriture 
 Kan, la  de l'alphabet géorgien.
 Kǎn, un des huit trigrammes du Yi Jing.

Nom

Patronyme 

 Famille Kán, un ancien clan magyar ;

 Alain Kan (1944-1990), chanteur français ;
 Daniel Kan (1927-2013), mathématicien néerlandais ;
 Georges Kan (1958-), musicologue et éditeur français ;
 Hanae Kan (1990-), actrice et mannequin japonaise ;
 Ilia Kan (1909-1978), joueur d’échec soviétique ;
 Kan Mi Youn (1982-), chanteuse sud-coréeenne ;
 Naoto Kan (1946-), homme politique japonais ;
 Nobuko Kan (1945-), auteure japonaise, épouse de Naoto Kan ;
 Suna Kan (1936-), violoniste turque ;
 Victoria Kan (1995-), joueuse de tennis russe ;
 Wim Kan (1911-1983), humoriste néerlandais.

Pseudonyme 

 Kan Kimura, un chanteur, compositeur et animateur japonais.

Sigle 
KAN est un sigle qui peut signifier :
 KAN, un groupe audiovisuel de service public israélien.

Toponyme 

 Kan, un quartier de Téhéran, la capitale de l'Iran ;
 Kan, une rivière de Russie et un affluent droit de l'Ienisseï, en Sibérie.